A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték Whistlerben. A futamot eredetileg február 13-án bonyolították volna le, de a kedvezőtlen időjárás miatt február 15-ére halasztották. A versenyt a svájci Didier Défago nyerte meg.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források

További információk 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon